SEAC steht für:
 Committee for Socio-economic Analysis, deutsch Ausschuss für sozioökonomische Analyse
 Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff
 South East Asia Command, Dienststelle, der im Zweiten Weltkrieg sämtliches Militär der Alliierten im südlichen Asien unterstand
 Société Européene pour l’Astronomie dans la Culture
 SEAC (Computer), ein früher Computer am National Bureau of Standards, der 1950 in Betrieb ging (siehe Samuel N. Alexander)

SE-AC steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

SEAC